BUF peut désigner :
 BUF Compagnie, une société française d'effets spéciaux ;
  ;
 British Union of Fascists, un parti politique d'inspiration fasciste fondé en 1932 par Oswald Mosley.